Broca puede hacer referencia a:

 La herramienta denominada broca
 Pierre Paul Broca (1824 - 1880), médico, anatomista y antropólogo francés.
 Área de Broca, sección del cerebro humano involucrada en la producción del habla, el procesamiento del lenguaje y la comprensión.
 El cerebro de Broca 
 La broca del café es uno de los nombres vulgares de Hypothenemus hampei.
 Índice Broca.